El término terror puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

 Terror, sentimiento de miedo muy intenso.
 Terror nocturno o terror del sueño, trastorno del sueño, frecuente sobre todo en la infancia, provocado por un despertar brusco con manifestaciones de miedo intenso.

Periodos históricos de represión o acciones violentas 
 El Terror, una época durante la Revolución francesa en la que se usaron métodos expeditivos de justicia revolucionaria y contrarrevolucionaria.
 El Terror, una época de la historia peruana, en donde el método de terrorismo fue el arma más utilizada por todos los bandos implicados.
 El Terror Rojo, nombre de periodos históricos en distintos países ( página de desambiguación).
 El Terror Blanco, nombre de periodos históricos en distintos países ( página de desambiguación).
 El Terror Lila, en Estados Unidos, un periodo de persecución de homosexuales durante la década de 1950.

Géneros 
 Un género cultivado en diferentes medios:
 Cine de terror, género cinematográfico.
 Historieta de terror, género historietístico.
 Literatura de terror, género literario.
 Cuento de terror, subgénero literario.
 Terror gótico, subgénero literario surgido en el siglo XVIII; por extensión, el nombre se aplica a películas y otras obras basadas en los temas y ambientes de esa literatura.
 Novela de terror (horror fiction), subgénero dentro de la novela que es a su vez un subgénero de la épica o narrativa, y cuya principal característica y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones asociadas.
 Videojuego de terror género de videojuegos
 Terrorcore, un subgénero musical del techno hardcore.

Obras de ficción 
 El terror, película estadounidense de 1963.
 El Terror, novela de Dan Simmons.
 The Terror, serie de televisión basada en la novela homónima.

Música 
 Terror, grupo musical de hardcore punk.
 The Terror, álbum de la banda The Flaming Lips.

Otros 
 HMS Terror, buque que, junto al HMS Erebus (1826), formó parte de la larga campaña de James Clark Ross en la Antártida, entre 1839 y 1843, y posteriormente en la fallida y trágica expedición que John Franklin realizó para encontrar el Paso del Noroeste en 1845.
 HMS Terror (I03), buque llamado así en honor al anterior.
 Terror, destructor de la Clase Furor de la Armada Española botado en 1896.
 Monte Terror, volcán de la isla de Ross, en la Antártida.

 Terrorismo, uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones político-sociales.